Prov kan avse:

 Prov (diagnostiskt test) – ett generellt namn för examination och diagnostiska tester
 Diagnostiskt prov – ett prov som syftar till att utvärdera elevers eller studenters kunskaper i ett ämne
 Prov – en skriftligt eller muntligt tidsbegränsad test, se examination
 Prov – ett formellt prov, se tentamen 
 Nationella prov – prov som arrangeras i eller erbjuds hela landet
 Högskoleprovet – ett svenskt nationellt urvalsprov som skall pröva kunskaper och färdigheter som behövs vid högre studier och – framför allt – rangordna provtagare efter resultat.

Se även
 Sampling (fysik) – en samling av fysikaliska mätdata eller upptagandet av de samma
 Hypotesprövning –  inom matematisk statistik en vetenskaplig metod